

Sigle 
 Gas-solid chromatography – cromatografia gas-solido, tipologia di gascromatografia.
 Guide Star Catalog – catalogo stellare del Telescopio Spaziale Hubble.

Codici 
 GSC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gascoyne Junction (Australia)
 gsc – vecchio codice ISO 639-3 del dialetto guascone, ritirato per unione con lingua occitana (ISO 639-3 oci)